Чемпионат мира по трековым велогонкам 1929 года прошёл с 11 по 18 августа в Цюрихе (Швейцария).

Общий медальный зачёт

Медалисты 

1929